Esta Noite É Nossa é uma peça de Jorge Andrade com direção do Adolfo Celi.

Elenco 
 Eva Wilma
 Renata Blaustein
 John Herbert
 Fábio Cardoso
 Vicente Silvestre
 Henrique Becker
 José Renato
 Jorge Ficher
 Emílio Fontana

Peças de teatro do Brasil